Internet Explorer — серія браузерів розробки корпорації Microsoft з 1995 року.
 Industrial Ethernet — стандартизоований (IEEE 802.3 та 802.11) варіант Ethernet для промислових мереж.
 i. e. () — «тобто».
 ie — код мови окциденталь (Interlingue) в ISO 639-1.
 ie — код Ірландії в ISO 3166-1 alpha-2.
 .ie — національний домен верхнього рівня для Ірландії.